Борис Александрович Лавров: Лавров, Борис Александрович (1901—1978) — советский актёр.
 Лавров, Борис Александрович (1884—1975) — советский витаминолог.